Johann Loeper ist der Name folgender Personen:

* Johann Georg von Loeper (1819–1900), deutscher Verwaltungsbeamter, Rittergutsbesitzer und Parlamentarier
 Johann Wilhelm Loeper (1701–1776), preußischer Hofrat, Ratsmeister in Halle und Rittergutsbesitzer